Bärenkopf, Bärenköpfl oder Bärenköpfle heißen folgende Berge und Gipfel:

in Deutschland:
 Bärenkopf oder Bärenköpfle (Allgäuer Alpen) (1476 m), in der Hochgratkette, bei Immenstadt, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Bärenkopf (Rothaargebirge) (681,2 m), im Rothaargebirge, bei Sassenhausen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Großer Bärenkopf (Richelsdorfer Gebirge) (412,6 m), im Richelsdorfer Gebirge, bei Cornberg, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Bärenkopf (Salzgitter-Höhenzug) (307,0 m), im Salzgitter-Höhenzug, bei Othfresen, Landkreis Goslar, Niedersachsen

in Frankreich:
 Baerenkopf (1074 m), in den Vogesen, zwischen Dolleren und Franche-Comté, Elsass

in Italien:
 Bärenkopf oder Bärenkopfl (2852 m), in den Ortler-Alpen nahe dem Ortler, nahe Stilfs, Südtirol

in Österreich:
 Großer Bärenkopf (Glocknergruppe) (3396 m), in der Glocknergruppe, nahe Kaprun, Kärnten und Salzburg
 Kalser Bärenkopf oder Kalser Bärenkogel (3079 m), in der Granatspitzgruppe, nahe Matrei, Bezirk Lienz, Osttirol
 Bärenkopf (Allgäuer Alpen) (2083 m), in den Allgäuer Alpen, bei Mittelberg, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Bärenkopf (Karwendel) (1991 m), im Karwendelgebirge, bei Pertisau, Bezirk Schwaz, Tirol
 Bärenkopf oder Bärenköpfle (Walsertaler Berge) (1702 m), in den Allgäuer Alpen, Vorklapf des Hohen Ifen beim Kleinwalsertal, nahe Mittelberg, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Bärenkopf oder Bärenköpfl (Mürzsteger Alpen) (1429 m), in den Mürzsteger Alpen, zwischen St. Aegyd am Neuwalde und Schwarzau im Gebirge, Niederösterreich
 Bärenkopf oder Bärenköpfl (Dunkelsteinerwald) (501 m), im Dunkelsteinerwald, nahe dem Polackenkopf, bei Gansbach, Niederösterreich

Siehe auch:
 Bärenköpfe
 Bärnkopf
 Bernkopf